Nevala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1980), nouvelliste et biographe américain
Pauli Nevala (né en 1940), athlète finlandais en lancer du javelot
 (né en 1966), artiste peintre finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois